Licuefacción puede referirse a:

 La licuefacción de gases, que ocurre cuando una sustancia pasa del estado gaseoso al estado líquido.
 La licuefacción de suelo, que ocurre cuando un suelo pasa de un estado sólido a un estado líquido, y es producida por la inestabilidad de dicho suelo, o por terremotos.
 La licuefacción directa del carbón, un proceso químico que convierte el carbón directamente en una mezcla de hidrocarburos líquidos.

Enlaces externos